Floret indywidualnie mężczyzn była jedną z konkurencji szermierczych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924. Zawody odbyły się w dniach 1-4 lipca. W zawodach uczestniczyło 49 zawodników z 17 państw.

Wyniki 
Zawodnicy zostali podzieleni na grupy. W każdej grupie zawodnicy walczyli systemem każdy z każdym. Walka trwała do pięciu trafień.

Runda 1 
Trzech najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do drugiej rundy.

 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

 Grupa D

 Grupa E

 Grupa F

 Grupa G

 Grupa H

 Grupa I

 Grupa J

 Grupa K

 Grupa L

Runda 2 
Trzech najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do ćwierćfinału.

 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

 Grupa D

 Grupa E

 Grupa F

Ćwierćfinały 
Z każdego ćwierćfinału awansowało czterech najlepszych zawodników.

 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

Półfinały 
Z każdego półfinału awansowało po czterech najlepszych zawodników.

 Grupa A

 Grupa B

Finał

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924